Fermat pode ser 

 Pierre de Fermat, matemático e cientista francês.
 Pequeno teorema de Fermat, teorema de Pierre de Fermat.
 Último Teorema de Fermat, teorema de Pierre de Fermat, demonstrado em 1994 por Andrew Wiles
 Teorema de Fermat-Lagrange, teorema de Pierre de Fermat demonstrado por Lagrange
 Número de Fermat, famosa conjectura de Pierre de Fermat sobre primalidade.

Desambiguação